UTC+4 er betegnelsen for den tidszone hvor klokken er 4 timer foran UTC.

UTC+4 bruges året rundt i følgende lande og områder

Europa 
 I dele af Rusland (Astrakhan oblast, Samara oblast, Saratov oblast, Uljanovsk oblast, Republikken Udmurtien) hvor tiden kaldes Samara-tid eller MSK+1 da tidszonen er 1 time foran Moskva tid
 Armenien
 Aserbajdsjan
 Georgien

Asien 
 Oman
 Forenede Arabiske Emirater

Afrika 
 Seychellerne
 Mauritius
 Réunion (hører til Frankrig)

Tidszoner